Grouard è una frazione canadese della contea di Big Lakes, in Alberta. Tale termine può riferirsi anche a:
 Émile Grouard (1840-1931) – sacerdote cattolico francese;
 Serge Grouard (1959) – politico francese